Tanimura ist der Familienname folgender Personen:

 Kaina Tanimura (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichi Tanimura (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Nana Tanimura (* 1987), japanische Sängerin des J-Pops